Vassili Leontievitch Kotchoubeï (1640-1708);
 Viktor Kotchoubeï (1768-1834);
 Famille Kotchoubeï.